Yujing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yujing (socken), Sichuan,

Taiwan 

 Yujing (ort), Taiwan, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Taiwanförgreningar